Adolfo Zeoli – ex calciatore uruguaiano
 Michele Zeoli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano